

Нова Русь — село в Богданівській сільській територіальній громаді Павлоградського району Дніпропетровської області

Нова Русь — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства